Langes ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Langes (* 1960), italienischer Rennfahrer
 Diana Langes-Swarovski (* 1971), österreichische Unternehmerin und Präsidentin des Fußballvereins WSG Swarovski Wattens
 François de Langes (1664–1720), Baron de Lubières, Gouverneur von Orange, preußischer Oberst und Gouverneur von Neuenburg
 Gernot Langes-Swarovski (1943–2021), österreichischer Unternehmer
 Gunther Langes (1899–1972), österreichisch-italienischer Alpinist, Schriftsteller und Skipionier
 Heinrich Langes (1904–1968), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Hamm
 Horst Langes (* 1928), deutscher Politiker (CDU)
 Markus Langes-Swarovski (* 1974), österreichischer Unternehmer
 Maya Langes-Swarovski (1937–2019), österreichische Unternehmerin